Cornigliesi – abitanti di Corniglia
Cornigliesi – abitanti di Corniglio